Bucklin ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Bucklin (Kansas)
 Bucklin (Missouri)

Bucklin ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Bucklin, als Hexe verfolgte Frau

Siehe auch:

 Bucklin Township